Ponte aérea pode se referir a:
 Ponte aérea - em logística, designa uma rota aérea criada para o transporte de materiais de um ponto para outro
 Ponte aérea Cuba-Angola
 Ponte aérea Rio-São Paulo

Desambiguação